Cykling har funnits med vid varje olympiskt sommarspel sedan de olympiska spelens moderna början 1896. Det dröjde till 1984 innan kvinnor fick chansen att tävla i linjelopp på olympiska sommarspelen. Damernas tempolopp introducerades på olympiska sommarspelen 1996 i Atlanta. Mountainbike tillkom också vid olympiska sommarspelen 1996 i Atlanta, och BMX tillkom vid cyklingtävlingarna 2008 i Peking. 

Vid de olympiska cykeltävlingarna 2012 i London tävlade män och kvinnor för första gången i lika många grenar i cykelsporten.

Grenar

Bancykling, herrar

Bancykling, damer

Landsvägscykling, herrar

Landsvägscykling, damer

Terräng och BMX, herrar

Terräng och BMX, damer

Nationer 
Notera att följande lista är inkomplett.

Medaljsummering

Referenser